Дунин-Барковский — русская фамилия, имеет женскую форму Дунина-Барковская.

 Известные носители 
 Дунин-Барковский, Василий Дмитриевич  (1819—1892) — могилёвский губернатор, тайный советник.
 Дунин-Барковский, Иван Петрович (1752—1806?) — генерал-аншеф.
 Дунин-Барковский, Игорь Валерианович (1910—1976) — советский ученый в области метрологии, математик.
 Дунин-Барковский, Иосиф Яковлевич (1851—1906) — действительный статский советник, волынский губернатор. См. также 
 Дунин-Борковский